Все́волод Алексе́евич Сурга́нов (21 октября 1927, Рошаль — 26 июля 1999, Москва) — советский и российский литературовед, писатель.

Биография 
Отец Всеволода Сурганова, Алексей Иванович, главный бухгалтер номерного завода, был репрессирован в 1937 году и расстрелян на Бутовском полигоне. Во время войны семья находилась в эвакуации в Киргизии, позже осела в Подольске.

Своим творческим дебютом считал 1945 год, стихи о Победе, публикация которых положила начало многолетнему сотрудничеству с газетой «Подольский рабочий». В 1951 году Сурганов окончил филологический факультет Московского педагогического института имени В. И. Ленина. Преподавал русский язык и литературу в Тушинском спецучилище № 42 и школе № 10 Подольска, работал в Подольском горкоме комсомола. В 1957 году вернулся в аспирантуру. Год спустя защитил кандидатскую диссертацию о творчестве Леонида Соболева. В том же году начал публиковаться в литературных журналах.

С 1976 по 1993 год заведовал кафедрой советской литературы и вёл семинар критики в Литературном институте имени А. М. Горького. В числе его учеников Павел Басинский, Владимир Бондаренко, Александр Люсый, Валерия Нарбикова, Елена Черникова, Лариса Шульман. В последние годы жизни преподавал в родном МПГУ.

Увлекался туризмом и авторской песней, дружил с Юрием Визбором и Юлием Кимом. Долгие годы вёл литобъединения в Подольске и в Московском пединституте.

Автор книг «Об искусстве воспитания» (1951, в соавторстве с С. Болдыревым и Л. Гурвичем), «Леонид Соболев: очерк жизни и творчества» (1962, дополненное издание — 1986), «Фёдор Панфёров. Литературный портрет» (1967), «Человек на земле» (1975, дополненное издание — 1981), а также более сотни статей о советской литературе.

Скончался 26 июля 1999 года в Москве. Прощание с Сургановым прошло в Ново-Екатерининской больнице. Похоронен в Подольске.

Литература 
 Всеволод Сурганов. Педагог. Писатель. Человек / [сост. Татьяна Сурганова]. — Москва: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской, 2008. — 398, [1] с., [18] л. ил., портр., факс.: ил., портр.; 22 см.
 Блинкова М. Главное и второстепенное. «Вопросы литературы», 1963, № 2
 Дымшиц Ал. Об авторитетности суждения. «Литературная Россия», 31 мая 1963
 Пейсахович М. Две книги о Панфёрове. «Вопросы литературы», 1968, № 11
 Якименко Л. Критерии оценок. «Новый мир», 1974, № 7

Примечания 

Выпускники МПГУ
Преподаватели МПГУ
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Писатели по алфавиту
Писатели СССР
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Литературные критики России
Литературные критики СССР
Литературоведы России
Литературоведы СССР
Члены КПСС
Похороненные в Подольске